Küveler ist der Familienname folgender Personen:

 Gerd Küveler (1950–2020), deutscher Hochschullehrer
 Jan Küveler (* 1979), deutscher Journalist und Autor